Open de Nice Côte d’Azur 2016 — 31-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося во французском городе Ницца и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2016 году турнир прошёл с 15 по 21 мая. Соревнование завершало околоевропейскую серию грунтовых турниров, подготовительную к Открытому чемпионату Франции.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Доминик Тим
 в парном разряде —  Майкл Винус и  Мате Павич

Общая информация 
Первым сеянным в одиночном соревновании стал действующий чемпион турнира Доминик Тим (№ 15 в мире на тот момент). Австриец смог подтвердить статус фаворита и защитить прошлогодний титул. В финале он переиграл восьмого номера посева Александра Зверева. В основном турнире принял участие один представитель России: Даниил Медведев, который пробился в основную сетку через квалификацию, однако проиграл в первом раунде аргентинцу Гидо Пелье.

Парный титул достался первым номерам посева Хуану Себастьяну Кабалью и Роберту Фаре. Колумбийский дуэт в финале обыграл прошлогдних чемпионов и вторых номеров посева Майкла Винуса и Мате Павича.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Доминик Тим обыграл  Александра Зверева со счётом 6-4, 3-6, 6-0
 Тим выиграл 3-й одиночный титул в сезоне и 6-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Зверев сыграл дебютный одиночный финал в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный турнир 
  Хуан Себастьян Кабаль /  Роберт Фара обыграли  Майкла Винуса /  Мате Павича со счётом 4-6, 6-4, [10-8].
 Кабаль и Фара выиграли 3-й совместный титул в сезоне и 7-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Ниццы

 Мировой тур ATP 2016 года
 Мировой тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт 

 

Франция
Спорт во Франции в 2016 году
Май 2016 года
2016